Lossit ist der Name zweier Ortschaften auf der schottischen Insel Islay:

 Lossit (Kilmeny), im Parish Kilmeny
 Lossit (Portnahaven), im Parish Portnahaven

Siehe auch
 Lossit Bay
 Lossit Point